Ютта (Юдит) Тюринская (нем. Judith von Thüringen) может означать:
 Ютта Тюрингская (ум. после 1174) — вторая жена короля Чехии Владислава II, дочь ландграфа Тюрингии Людвига I
 Ютта Тюрингская (ок. 1175—1208/1216) — дочь ландграфа Тюрингии Людвига III, жена Дитриха, графа Гройча
 Ютта Тюрингская (1184—1235) — дочь ландграфа Тюрингии Германа I, жена маркграфа Мейсена Дитриха III